Ádám György (1882–1906) író, filozófus
Ádám György (1900–1944) fagottművész, zeneszerző
Ádám György (1911–1974) közgazdász
Ádám György (1912–1978) emigráns római katolikus pap, lapalapító
Ádám György (1921–2011) jogász, ügyvéd, egyetemi tanár
Ádám György (1922–2013) Széchenyi-díjas orvos, pszichofiziológus, egyetemi tanár